Traité de Badajoz (1267) entre la Castille et le Portugal sur la question de l'Algarve le .
Traité de Badajoz (1801) qui met fin à la guerre des Oranges le